Il doppio del torneo di tennis French Community Championships 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Giulia Casoni e Iroda Tulyaganova che hanno battuto in finale Catherine Barclay-Reitz e Eva Dyrberg 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans /  Barbara Rittner (primo turno)
 Émilie Loit /  Eva Martincová (primo turno)

 Amanda Hopmans /  Cristina Torrens Valero (quarti di finale)
 Giulia Casoni /  Iroda Tulyaganova (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

French Community Championships 2000